La Chapelle kan syfta på:

Geografi

Frankrike

La Chapelle 
 La Chapelle, Allier, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle, Ardennes, kommun i departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 La Chapelle, Charente, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle, Savoie, kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Agnon, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Anthenaise, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Aubareil, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-au-Mans, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-au-Moine, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-au-Riboul, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-aux-Bois, kommun i departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-aux-Brocs, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-aux-Chasses, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-aux-Choux, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-aux-Filtzméens, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-aux-Lys, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-aux-Naux, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-aux-Saints, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Baloue, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Bâton, Deux-Sèvres, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Bâton, Vienne, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Bayvel, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Bertin, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Bertrand, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Biche, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Blanche, Côtes-d'Armor, kommun i departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Blanche, Savoie, kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Bouëxic, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Cécelin, kommun i departementet Manche i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Chaussée, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Craonnaise, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-d'Abondance, kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-d'Alagnon, kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-d'Aligné, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-d'Angillon, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-d'Armentières, kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 La Chapelle-d'Aunainville, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-d'Aurec, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-de-Bragny, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-de-Brain, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-de-Guinchay, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-de-la-Tour, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-des-Fougeretz, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-des-Marais, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-des-Pots, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-de-Surieu, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-devant-Bruyères, kommun i departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-du-Bard, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-du-Bois, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Chapelle-du-Bourgay, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 La Chapelle-du-Châtelard, kommun i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-du-Mont-de-France, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-du-Mont-du-Chat, kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-du-Noyer, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Enchérie, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-en-Lafaye, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-en-Serval, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 La Chapelle-en-Valgaudémar, kommun i departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Chapelle-en-Vercors, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-en-Vexin, kommun i departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Erbrée, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Faucher, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Felcourt, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-Forainvilliers, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Fortin, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Gauthier, Eure, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Gauthier, Seine-et-Marne, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Geneste, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Glain, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Gonaguet, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Grésignac, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Hareng, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Hermier, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Heulin, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Hugon, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Huon, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Iger, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Janson, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-la-Reine, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Lasson, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-Launay, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Laurent, kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-lès-Luxeuil, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Longueville, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Marcousse, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Montabourlet, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Montbrandeix, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Montligeon, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Montlinard, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Montmartin, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Montmoreau, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Montreuil, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Moulière, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Moutils, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Naude, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Neuve, Côtes-d'Armor, kommun i departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Neuve, Morbihan, kommun i departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Onzerain, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Orthemale, kommun i departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Palluau, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Pouilloux, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-près-Sées, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Rablais, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Rainsouin, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Rambaud, kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Saint-André, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Saint-Aubert, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Saint-Aubin, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Saint-Étienne, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Saint-Fray, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Saint-Géraud, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Saint-Jean, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Saint-Laud, kommun i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Saint-Laurent, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Saint-Laurian, kommun i departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Saint-Luc, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-Saint-Martial, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Saint-Martin, kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Saint-Maurice, kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Saint-Mesmin, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Saint-Ouen, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Saint-Quillain, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Saint-Rémy, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Saint-Sépulcre, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Saint-Sulpice, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 La Chapelle-Saint-Ursin, kommun i departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Souëf, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-sous-Brancion, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-sous-Dun, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-sous-Orbais, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 La Chapelle-sous-Uchon, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-sur-Aveyron, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-sur-Chézy, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 La Chapelle-sur-Coise, kommun i departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-sur-Dun, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 La Chapelle-sur-Erdre, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-sur-Furieuse, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-sur-Loire, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-sur-Oreuse, kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-sur-Usson, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Taillefert, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Thècle, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Thémer, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 La Chapelle-Thireuil, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chapelle-Thouarault, kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-Urée, kommun i departementet Manche i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Vaupelteigne, kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Chapelle-Vendômoise, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Vicomtesse, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chapelle-Viel, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Chapelle-Villars, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Yvon – departementet Calvados i regionen Normandie,

Lachapelle 
 Lachapelle, Lot-et-Garonne, kommun i departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lachapelle, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Lachapelle, Somme, kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Lachapelle, Tarn-et-Garonne, kommun i departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lachapelle-aux-Pots, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Lachapelle-Auzac, kommun i departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Lachapelle-en-Blaisy, kommun i departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Lachapelle-Graillouse, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lachapelle-Saint-Pierre, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Lachapelle-sous-Aubenas, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lachapelle-sous-Chanéac, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lachapelle-sous-Chaux, kommun i departementet Territoire de Belfort i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lachapelle-sous-Gerberoy, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Lachapelle-sous-Rougemont, kommun i departementet Territoire de Belfort i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Historiska kommuner 
 La Chapelle-sur-Oudon, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Chapelle-Saint-Sauveur, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire
 La Chapelle-Gaceline, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-en-Juger, departementet Manche i regionen Normandie, 
 La Chapelle-du-Lou, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Chapelle-du-Genêt, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Chapelle-de-Mardore, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Chapelle-Basse-Mer, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Chapelle-Saint-Florent, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Chapelle-Rousselin, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Chapelle-Réanville, departementet Eure i regionen Normandie, 
La Chapelle-Achard – en historisk kommun i Vendée
La Chapelle-Caro – en historisk kommun i Morbihan
La Chapelle-d'Andaine – en historisk kommun i Orne
La Chapelle-Engerbold – en historisk kommun i Calvados
La Chapelle-Gaudin – en historisk kommun i Deux-Sèvres
La Chapelle-Gaugain – en historisk kommun i Sarthe
La Chapelle-Haute-Grue – en historisk kommun i Calvados
La Chapelle-Hullin – en historisk kommun i Maine-et-Loire
La Chapelle-Monthodon – en historisk kommun i Aisne
La Chapelle, historisk kommun i Charente, idag en del av Saint-Aulais-la-Chapelle
La Chapelle, historisk kommun i Marne, idag en del av La Chapelle-Felcourt
La Chapelle, historisk kommun i Seine, idag en del av Paris (Quartier de la Chapelle)
La Chapelle, historisk kommun i Seine-Maritime, idag en del av La Chapelle-du-Bourgay
La Chapelle-Allagnon, historisk kommun i Haute-Loire, idag en del av Blesle
La Chapelle-aux-Plats, historisk kommun i Corrèze, idag en del av Argentat
La Chapelle-Bâton, historisk kommun i Charente-Maritime, idag en del av Antezant-la-Chapelle
La Chapelle-Bénouville, historisk kommun i Seine-Maritime, idag en del av Saint-Pierre-Bénouville
La Chapelle-d'Andelot, historisk kommun i Puy-de-Dôme, idag en del av Vensat
La Chapelle-du-Fest, historisk kommun i Manche, idag en del av Saint-Amand
La Chapelle-Farcel, historisk kommun i Aveyron, idag en del av Villefranche-de-Panat
La Chapelle-Gautier, historisk kommun i Aube, idag en del av Saint-Aubin
La Chapelle-Heuzebrocq, historisk kommun i Manche, idag en del av Beuvrigny
La Chapelle-Largeau, historisk kommun i Deux-Sèvres, idag en del av Mauléon
La Chapelle-Moche, fram till 1961 namnet på La Chapelle-d'Andaine, Orne
La Chapelle-Montgenouil, historisk kommun i Orne, idag en del av Gacé
La Chapelle-Morthemer, historisk kommun i Vienne, idag en del av Valdivienne
La Chapelle-Monvoisin, historisk kommun i Orne, idag en del av Bazoches-au-Houlme
La Chapelle-Péchaud, historisk kommun i Dordogne, idag en del av Castelnaud-la-Chapelle
La Chapelle-Pommier, historisk kommun i Dordogne, idag en del av Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
La Chapelle-Roux, historisk kommun i Vienne, idag en del av Chenevelles
La Chapelle-Saint-Melaine, historisk kommun i Ille-et-Vilaine, idag en del av La Chapelle-de-Brain
La Chapelle-Saint-Reynal, historisk kommun i Dordogne, idag en del av Mauzens-et-Miremont
La Chapelle-Saint-Robert, historisk kommun i Dordogne, idag en del av Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
La Chapelle-Seguin, historisk kommun i Deux-Sèvres, idag en del av L'Absie
La Chapelle-sous-Doué, historisk kommun i Maine-et-Loire, idag en del av Doué-la-Fontaine
La Chapelle-Souquet, historisk kommun i Calvados, idag en del av Le Marais-la-Chapelle
La Chapelle-Véronge, historisk kommun i Seine-et-Marne, idag en del av La Chapelle-Moutils
La Chapelle-Vieille-Forêt, historisk kommun i Yonne, idag en del av Flogny-la-Chapelle
Dommartin-la-Chapelle, fram till 1965 namnet på Dommartin-la-Chaussée, Meurthe-et-Moselle

Andra kommuner med La Chapelle i namnet 
Antezant-la-Chapelle – en kommun i Charente-Maritime
Castelnaud-la-Chapelle – en kommun i Dordogne
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier – en kommun i Dordogne
Crécy-la-Chapelle – en kommun i Seine-et-Marne
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges – en kommun i Haute-Saône 
Corpoyer-la-Chapelle – en kommun i Côte-d'Or
Fays-la-Chapelle – en kommun i Aube
Flogny-la-Chapelle – en kommun i Yonne
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert – en kommun i Dordogne
Le Marais-la-Chapelle – en kommun i Calvados
Milon-la-Chapelle – en kommun i Yvelines
Saint-Aulais-la-Chapelle – en kommun i Charente
Saint-Nicolas-la-Chapelle, Aube – en kommun i Aube
Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie – en kommun i Savoie
Saint-Onen-la-Chapelle – en kommun i Ille-et-Vilaine
Saulon-la-Chapelle – en kommun i Côte-d'Or
Sully-la-Chapelle – en kommun i Loiret
Tourville-la-Chapelle – en kommun i Seine-Maritime

Haiti 

 La Chapelle, Haiti – kommun i Artibonite,